Konwencja londyńska (1841)
 Konwencja londyńska (1972)